Une pseudo-démonstration d'égalité entre nombres.
 Le Futur aux trousses, un film politique de Dolorès Grassian réalisée en 1974.